Landkreis Schwarzenberg ist der Name folgender Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Schwarzenberg (1939–1947), siehe Amtshauptmannschaft Schwarzenberg
 Landkreis Schwarzenberg (1990–1994), siehe Kreis Schwarzenberg

Siehe auch:

 Landkreis Aue-Schwarzenberg